IV. svjetsko prvenstvo u vodenim športovima  odražano je od 29. srpnja do 8. kolovoza 1982. godine u ekvadorskom gradu Guayaquilu.

Sastavni dijelovi SP-a su bili:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 1982.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 1982.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 1982.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 1982.

Ljestvica 

1982
Međunarodna športska natjecanja u Ekvadoru